Masters France 2009 — выставочный турнир Masters France, который будет проводиться во второй раз в декабре 2009 года.

Статистика по турнирам  
{|class="wikitable" style="font-size:90%"
|-
!width="15"|
!width="150"|Теннисист
!width="50"|Марсель
!width="50"|Мец
!width="50"|Лион
!width="50"|Париж
!Очки
|-
|1 ||Гаэль Монфис ||5 ||250 ||0 ||600 ||855
|-
|2 ||Жо-Вильфрид Тсонга ||250 ||0 ||45 ||180 ||475
|-
|3 ||Микаэль Льодра ||150 ||20 ||150 ||10 ||330
|-
|4 ||Жиль Симон ||90 ||0 ||90 ||90 ||270
|-
|5 ||Арно Клеман ||20 ||5 ||90 ||100 ||215
|-
|6 ||Жюльен Беннето ||45 ||0 ||45 ||90 ||180
|-
|7 ||Поль-Анри Матьё ||20 ||90 ||20 ||10 ||140
|-
|8 ||Ришар Гаске ||0 ||90 ||0 ||0 ||90
|-
|9 ||Давид Гуэс ||0 ||0 ||25 ||55 ||80
|-
|10 ||Марк Жикель ||5 ||20 ||45 ||0 ||70
|-
|11 ||Флоран Серра ||0 ||0 ||45 ||0 ||45
|-
|11 ||Тьери Асьон ||0 ||25 ||0 ||20 ||45
|-
|13 ||Себастьян Гросжан ||0 ||20 ||5 ||10 ||35
|-
|14 ||Винсент Милло ||0 ||0 ||10 ||20 ||30
|-
|15 ||Фабрис Санторо ||5 ||5 ||5 ||10 ||25
|-
|16 ||Лоран Рекурде ||10 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|16 ||Себастьян Де Шонак ||0 ||10 ||0 ||0 ||10
|}

 Участники 

  Микаэль Льодра (Третье место)
  Арно Клеман (Второе место)
  Жюльен Беннето (Победитель)'  Поль-Анри Матьё (Групповой этап)''

<ol start="5">
  Давид Гуэс (Групповой этап)
  Марк Жикель ''(Четвёртое место)
  Тьери Асьон ''(Групповой этап)
  Жереми Шарди (Групповой этап; снялся с соревнований)
  Лоран Рекурдерк ''(Групповой этап)

Сетка

Красная группа 

* — отказ Жереми Шарди в первом матче

Синяя группа

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
Официальный сайт турнира

См. также 
Masters France

2009
Франция
Декабрь 2009 года